Chris Janssens (né en 1969), footballeur belge ; 
 Chris Janssens, (né en 1977), homme politique belge flamand ;